Автоматически управляемое транспортное средство (,  (FTF)) — это мобильный робот, применяемый для перемещения грузов в производственном процессе или в складском хозяйстве. Устройство оснащается системой, позволяющей ему ориентироваться в пространстве. Также похожие роботы могут применяться в медицинских учреждениях для обслуживания больных с ограниченной подвижностью.

Первые роботизированные тележки (AGV) применялись на бакалейных складах и автомобильных сборочных конвейерах, затем они стали применяться и на контейнерных терминалах. Сначала они двигались или по специальным рельсам, или по направлениям, задаваемым  лазерными лучами, или вдоль проложенных под поверхностью терминала индукционных кабелей. Затем появились роботизированные тележки с произвольными маршрутами, которые двигаются по сигналам центральной информационно-управляющей системы и командам комплекса вспомогательных бортовых систем. Наиболее широко применение такие тележки применяются в морских портах на крупнейших контейнерных терминалах Западной Европы.

См. также 
 Автомобили-роботы
 Amazon Robotics

Примечания

Ссылки 
 Roser C., Nakano M., Tanaka M. Comparison of bottleneck detection methods for AGV systems //Winter Simulation Conference. — 2003. — Т. 2. — С. 1192—1198.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Роботы по назначению
Автоматизация управления
Логистика
Транспортные средства
Беспилотные наземные аппараты